Musipal est un album de musique électronique de Wagon Christ, sorti en 2001 sur le label Ninja Tune.

Titres

Notes et références

Liens externes 

Album musical sorti en 2001
Album de Luke Vibert